Mata Ie (Peusangan Selatan), een plaats in Indonesië
Mata Ie (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Mata Ie (Ranto Peureulak), een plaats in Indonesië
Mata Ie (Pasie Raja), een plaats in Indonesië
Mata Ie (Montasik), een plaats in Indonesië
Mata Ie (Blang Pidie), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing